Гара́жный панк (от ) — размытый музыкальный жанр на стыке гаражного рока и панк-рока. Обычно это довольно скоростная лоу-фай музыка, которую можно узнать по грязному звуку и по сырому звучанию всех инструментов в целом. Обычно гараж-панк-группы, что немаловажно, подписаны на небольшие независимые рекорд-лейблы или же издаются самостоятельно в домашних условиях.

История 
Основоположниками жанра принято считать группы гаражного рока и прото-панка 1960-х годов — в частности, The Sonics, The Seeds, The Remains, The Standells и MC5 принятно считать исторически первыми группами, игравшими в стиле «гаражный панк». Эти группы позже окажут влияние на прото-панк-коллективы 1970-х годов (The Stooges и New York Dolls) и ранние панк-коллективы (Ramones, The Heartbreakers и The Voidoids).

Сам жанр сформировался и получил своё название уже в поздние 1980-е и начало 1990-х. Детройт, США. Вобрал в себя элементы сёрф-рока, пауэр-попа и психоделическеского рока. Включает в себя эстетику и лирику подросткового возраста, отчаяния, социального недовольства, так же особо подчеркивается сотрудничество с независимыми лейблами.

Ранние английские панк-группы, такие как The Clash нередко характеризовали себя, как «гаражные группы» (на первом, одноименном, альбоме The Clash присутствует композиция «Garageland», в которой есть строки: «We’re a garage band, We come from garageland»).

Группы гаражного панка появляются уже с 1980-х, например The Cramps, The Gories, Thee Mighty Caesars, The Mummies, и Thee Headcoats. К более поздним группам, появившимся в 1990-х, относятся New Bomb Turks, The Oblivians, The Humpers, The Dirtbombs, Black Lips. В наше время наиболее заметными исполнителями жанра являются Yeah Yeah Yeahs, Тай Сигалл и The White Stripes.

В СССР и современной России наиболее известной группой гаражного панка являлась «Гражданская Оборона», также к гаражному панку можно отнести творчество пост-советских коллективов «Поспишь потом», «Четыре таракана» (первый альбом), «Панк-Фракция Красных Бригад», «Sonic Death» (раннее творчество), «Суперкозлы», «Т.Ч. Тормоз», «Красен Глаз», «Казускома», «Солнечно Дождливо» и многие другие.

Список литературы 

Гаражный панк
жанры панк-рока